Menczył – nazwa szczytów górskich pochodzenia wołoskiego.
 Menczył – szczyt w Bieszczadach Zachodnich
 Menczył – szczyt w Gorganach